Panoramastadion ist der Name folgender Stadien in Deutschland und Österreich:

Panoramastadion (Altenfelden) in Altenfelden in Oberösterreich 
Panoramastadion (Bad Aussee) in Bad Aussee in der Steiermark

Panoramastadion ist der frühere Name der 
Kleiner Arena in Remchingen in Baden-Württemberg